Okrauchla ist der deutsche Name für 

 Okrouhlá u Boskovic
 Okrouhlá u Branic